Wonderful Days (televisieserie), een Zuid-Koreaanse televisieserie
Wonderful Days (film), een Zuid-Koreaanse animatiefilm uit 2003
Wonderful Days (single), een single van het Nederlandse duo Charly Lownoise & Mental Theo en gecoverd door Miss Montreal